Capo d'Arco ima više značenja:
 Capo d'Arco, Livorno
 Capo d'Arco, Napoli